Dresden-Klotzsche steht für:

 Klotzsche, Stadtteil von Dresden
 Klotzsche (Stadtbezirk), Stadtbezirk in Dresden
 Bahnhof Dresden-Klotzsche, Bahnhof in Dresden
 Flughafen Dresden-Klotzsche, siehe Flughafen Dresden